Franz Xaver Fröhlich ist der Name folgender Personen:

 Franz Xaver Fröhlich (1823–1889), österreichischer Architekt, siehe Franz Fröhlich (Architekt)
 Franz Xaver Fröhlich, eigentlicher Name von Cyprian Fröhlich (1853–1931), deutscher Kapuzinermönch